Jinhu bezeichnet:

 Jinhu (金湖县), Kreis der bezirksfreien Stadt Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jinhu (Kinmen) (金湖鎮), Stadtgemeinde im Landkreis Kinmen im von der Republik China kontrollierten Teil der Provinz Fujian
 Jinhu (Gongqingcheng) (金湖乡), Gemeinde der Stadt Gongqingcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi 
 Jinhu (Daye) (金湖街道), Straßenviertel der Stadt Daye in der chinesischen Provinz Hubei

Jinhu ist zudem der Vorname folgender Personen:

Dang Jinhu, chinesischer Poolbillardspieler